Turniej zapasów na Igrzyskach Wschodniej Azji w japońskim mieście Osaka rozegrano od 21 maja do 25 maja 2001 roku.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety styl wolny

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2001 w Japonii
2001 w zapasach
Igrzyska Azji Wschodniej
Zapasy w Japonii
Zawody sportowe w Osace